Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Mark Merklein che hanno battuto in finale Kelly Gullett e Brandon Hawk 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Mark Merklein (Campioni)
 Enrique Abaroa /  Alejandro Hernández (semifinali)

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (semifinali)
 James Blake /  Thomas Blake (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2000